Rune Ertsås (Steinkjer, 1987. május 24. –) norvég labdarúgó, a Steinkjer csatára.

Források 
Rune Ertsås adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1987-ben született személyek
Élő személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Molde FK labdarúgói
A Sandefjord labdarúgói
Az Alta IF labdarúgói
Az IL Hødd labdarúgói
A Steinkjer vezetőedzői